Маленькое — название населённых пунктов в России:

 Маленькое — село в Немецком национальном районе Алтайского края, ликвидировано в 1970-е годы.
 Маленькое — село в Симферопольском районе Крыма.

Примечания